«Бастіон» — український регбійний клуб з Кременчука. Заснований у 2011 році.

Історія 
Клуб був заснований у 2011 році в місті Кременчук, Полтавської області. Це перший і єдиний регбійний клуб в Кременчуці, та і чи не найвідоміший на Полтавщині.

Його заснував голова Федерації Регбі Кременчука — Володимир Бутніков, який є незмінним президентом і тренером. Клуб об'єднує любителів регбі з Кременчука і району. Є аматорським.

Стадіон 
Домашньою ареною команди є стадіон «Політехнік», який належе Кременчуцькому Національному Університету. Стадіон розташований у лівобережній частині Кременчука, в нагорній частині міста.

Досягнення 
Дворазовий призер традиційного і щорічного «Відкритого кубку Кременчука з регбі». Кубок проходить щороку на початку літа.

Посилання 
 Офіційна спільнота в РК «Бастіон» в ВК

Регбійні клуби України
Спортивні клуби Кременчука